Мано  — муніципалітет у Франції.
Мано, Луґано — муніципалітет дистрикту Луґано, швейцарського кантону Тічино.